Lüschen ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Heinrich Lüschen (1877–1945), deutscher Nachrichtentechniker
 Günther Lüschen (1930–2015), deutscher Soziologe